La Federation Cup 1993 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 31ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 69 nazionali. Il World Group si è giocato al Walstadion Tennis Club di Francoforte in Germania dal 19 al 25 luglio e la finale ed è stata vinta dagli Spagna che ha battuto la Australia.

Zona Americana 

Squadre partecipanti
 
 
 
  — promossa al World Group
  — promossa al World Group
 
 
 
 
 
 
 
 
  — promossa al World Group
 
 
  — promossa al World Group

Zona Asia/Oceania

Squadre partecipanti
  — promossa al World Group
 
  — promossa al World Group
 
  — promossa al World Group

Zona Europea/Africana

Squadre partecipanti
  — promossa al World Group
  — promossa al World Group
 
  — promossa al World Group
 
 
 
  — promossa al World Group
  — promossa al World Group

World Group
Tutti i match si sono giocati al Walstadion Tennis Club di Francoforte in Germania su campi in terra rossa.

Le perdenti del 1º turno giocano i World Group Play-offs.

Finale

World Group Play-offs

Le squadre vincenti rimangono nel World Group della Federation Cup 1994.
Le squadre perdenti retrocesse ai Gruppi zonali della Federation Cup 1994.

Collegamenti esterni